Тарас Степанович Сакив (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Карпаты (Львов)».

Биография 
Родился 19 ноября 1997 года в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за бурштынский «Энергетик» (2010—2011), донецкий «Шахтёр» (2012), мариупольский «Ильичёвец» (2012—2013) и киевское «Динамо» (2013—2014). В сезоне 2013/14 в составе «Динамо» стал победителем чемпионата Украины среди игроков до 17 лет. В 2014 году выступал в Первой лиге Ивано-Франковской области за бурштынскую «Энергию».

В 2015 году стал игроком полтавской «Ворсклы». В сезоне 2014/15 дебютировал в чемпионате Украины среди юношеских команд, а в следующем сезоне — в молодёжном первенстве страны. Дебют в Премьер-лиге Украины для Сакива состоялся 1 апреля 2017 года в матче против луцкой «Волыни» (2:0). В сезоне 2017/18 команда завоевала бронзовые награды чемпионата Украины и получила право сыграть в еврокубках. Сакив сыграл в двух матчах группового турнира Лиги Европы против лондонского «Арсенала» (0:3) и лиссабонского «Спортинга» (0:3). В феврале 2019 года футболист подписал с «Ворсклой» новый двухлетний контракт. В декабре 2019 года стало известно, что Сакив был выставлен на трансфер, поскольку тренерский штаб команды больше не рассчитывал на его услуги.

Его новым клубом стал львовский «Рух», с которым игрок заключил двухлетнее соглашение. В сезоне 2019/20 команда заняла второе место в Первой лиге и впервые вышла в Премьер-лигу. Сакив провёл в высшем дивизионе одну игру, после чего разорвал контракт с «Рухом» по обоюдному соглашению сторон. После этого футболист перешёл в «Минай».

Летом 2021 года заключил контракт с «Колосом» из Ковалёвки. 30 июля 2021 года дебютировал за «Колос» в матче Украинской Премьер-Лиги против «Металлист 1925» (1:0), выйдя в стартовом составе. В составе команды сыграл в одной игре квалификации Лиги конференций УЕФА против карагандинского «Шахтёра», где украинский клуб уступил казахстанскому в серии пенальти и вылетел из еврокубков.

В январе 2022 года покинул «Колос» и перешёл в «Ингулец».

Достижения 
 «Ворскла»
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2017/18

 «Рух»
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2019/20

Статистика

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Рух» Львов
Игроки ФК «Минай»
Игроки ФК «Колос» Ковалёвка
Игроки ФК «Ингулец»